Lucien Brumpt (1910-1999), un professeur de médecine français, spécialiste des maladies parasitaires et tropicales, fils d'Émile Brumpt
 Émile Brumpt (1877-1951), un parasitologue français, père de Lucien Brumpt

Homonymie de patronyme